Виктор Львович Симон (22 января 1930, Москва — 6 июня 2021, там же) — советский и российский музыкант-виолончелист, педагог, народный артист РСФСР (1988).

Биография 
Виктор Львович Симон родился в 1930 году в Москве. В 1947 году окончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории им. П. И. Чайковского. В 1952 году окончил Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского (педагоги Р. Е. Сапожников, М. И. Ямпольский, С. М. Козолупов), а в 1958 году там же окончил аспирантуру.

В 1952 году стал солистом, а с 1961 года — концертмейстером Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения. Записал свыше 70 сольных выступлений — множество премьерных исполнений виолончельных концертов современных композиторов, музыка разных эпох и стилей, в том числе антология «Все произведения для виолончели с оркестром П. Чайковского».

В 1980—1996 годах преподавал в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных (с 1992 года Российская академия музыки имени Гнесиных), с 1988 — доцент, с 1993 — профессор.

В 1996—2017 — профессор Московской консерватории имени П. И. Чайковского.

В 2007 году был членом жюри XIII Международного конкурса имени П. И. Чайковского.

В 2017 году ушёл на пенсию.

Умер 6 июня 2021 года, похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Награды и премии 
 Заслуженный артист РСФСР (05.06.1981).
 Народный артист РСФСР (1988).
 Лауреат международных конкурсов в Праге и Берлине.
 Почётный знак «За вклад в культуру».
 Орден Почёта (19.07.2001).
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (29.11.2005).
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (02.01.2011).

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Центральной музыкальной школы
Выпускники Московской консерватории
Музыканты Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского
Преподаватели Российской академии музыки имени Гнесиных
Преподаватели Московской консерватории
Похороненные на Троекуровском кладбище